FIM Fogo European Speedway Grand Prix był pierwszą imprezą w sezonie 2011 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 30 kwietnia 2011 na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie. Zwycięzcą został Nicki Pedersen, wyprzedzając mistrza świata Tomasza Golloba. Trzeci na podium był Emil Sajfutdinow.

Komisja Speedway Grand Prix przyznała Damianowi Balińskiemu dziką kartę. Patryk Dudek i Maciej Janowski byli rezerwowymi toru.

Wyniki

Bieg po biegu 
 (61,65) Gollob, Holder, Lindgren, Harris
 (61,50) Kołodziej, Holta, Pedersen, Jonsson
 (60,91) Sayfutdinow, Hancock, Hampel, Bjerre (w)
 (61,45) Crump, Baliński, Lindbäck, Laguta
 (61,03) Hancock, Crump, Holder, Kołodziej
 (61,44) Sayfutdinow, Pedersen, Baliński, Gollob (w)
 (61,09) Lindgren, Jonsson, Hampel, Lindbäck
 (61,91) Bjerre, Holta, Harris, Laguta
 (61,65) Pedersen, Holder, Hampel, Laguta
 (61,85) Gollob, Kołodziej, Bjerre, Lindbäck
 (61,88) Hancock, Lindgren, Holta, Baliński
 (62,49) Harris, Sayfutdinow, Jonsson, Crump
 (62,51) Bjerre, Holder, Jonsson, Baliński (w)
 (61,87) Hampel, Gollob, Holta, Crump
 (62,42) Kołodziej, Lindgren, Sayfutdinow, Laguta
 (62,43) Hancock, Pedersen, Harris, Lindbäck
 (62,55) Holta, Holder, Sayfutdinow, Lindbäck
 (62,23) Gollob, Hancock, Jonsson, Laguta
 (63,16) Lindgren, Bjerre, Pedersen, Crump
 (63,27) Hampel, Harris, Baliński, Kołodziej (w)
 Półfinał:
 (62,78) Hampel, Sayfutdinow, Hancock, Holta
 (62,58) Gollob, Pedersen, Bjerre, Lindgren (w)
 Finał:
 (63,07) Pedersen, Gollob, Sayfutdinov, Hampel

Klasyfikacja po zawodach 

Europa
2011
2011 w polskim sporcie
Sport w Lesznie